Het Huis van Afgevaardigden (Portugees: Câmara dos Deputados) is het lagerhuis van het Nationaal Congres (Congresso Nacional) in Brazilië.

Het Huis van Afgevaardigden telt 513 zetels. De leden van het Huis van Afgevaardigden worden door middel van algemeen, enkelvoudig kiesrecht en het stelsel van evenredige vertegenwoordiging voor een termijn van vier jaar gekozen. Naargelang het bevolkingsaantal van een deelstaat worden de zetels in het Huis van Afgevaardigden verdeeld: de deelstaat met het meeste inwoners (São Paulo) heeft recht op de meeste zetels, de elf deelstaten met het minste inwoners hebben recht op het kleinste aantal zetels. Er zijn wel minima en maxima bepaald: 70 zetels voor de bevolkingsrijkste deelstaat en acht zetels voor de minst bevolkte deelstaten.

De huidige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is Arthur Lira (PP).

Afgevaardigden per deelstaat

Overzicht zetelverdeling

Verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden

Zie ook 

 Senaat (Brazilië)
 Verkiezingen in Brazilië
 Braziliaanse parlementsverkiezingen (2006)

Wetgevende macht in Brazilië